42. Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn 2025 (ang. EuroBasket 2025) odbędą się we wrześniu 2025r. w czterech krajach: Cyprze, Finlandii, Łotwie oraz Polsce.

Kwalifikacje 

Eliminacje rozpoczęły się w listopadzie 2021r., w eliminacjach wstępnych wzięło udział dziesięć zespołów, w tym osiem z Mistrzostw Świata w Koszykówce Mężczyzn w 2023. Współgospodarze wezmą udział w eliminacjach, pomimo automatycznej kwalifikacji do turnieju.

Zakwalifikowane zespoły

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn 2025